Kerz steht für:
 den deutschen Namen des rumänischen Ortes Cârța (Sibiu)
 Kloster Kerz in Siebenbürgen, Rumänien

Kerz ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Kerz (1922–1999), deutscher Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und Kleindarsteller
 Leo Kerz (1912–1976), deutsch-amerikanischer Bühnenbildner und Theaterproduzent
 Moritz Kerz (* 1983), deutscher Mathematiker

KERZ steht für:
 Bahnhof Erkelenz (DS100-Code)

Siehe auch:
 Kertz
 Kerc